

Localidades 

 Vărbica (Shumen)
 Vărbica (Haskovo)

Desambiguações de topônimos